La Chapelle-Heulin (en bretó Chapel-Huelin) és un municipi francès, situat a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic, que històricament ha format part de la Bretanya. L'any 2006 tenia 2.715 habitants. Limita amb els municipis de Le Loroux-Bottereau, Le Landreau, Vallet, Le Pallet, La Haye-Fouassière i Haute-Goulaine.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Nantes